Amath Ndiaye Diedhiou – calciatore senegalese
 Famara Diedhiou – calciatore senegalese
 Christophe Diedhiou – calciatore senegalese
 Malang Diedhiou – arbitro di calcio senegalese
 Simon Diédhiou – calciatore senegalese